

Geografia
 Isole di Ljachov – isole della Nuova Siberia, nei mari artici della Russia orientale

Persone
 Ivan Ljachov – mercante ed esploratore russo
 Vladimir Afanas'evič Ljachov – cosmonauta sovietico